Sepikbusksmyg (Sericornis virgatus) är en fågel i familjen taggnäbbar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på Nya Guinea och delas upp i två underarter med följande utbredning:
 S. v. virgatus – bergstrakter på Vogelkophalvön och nordsluttningar i Sepik- och Ramuflodernas avrinningsområde
 S. v. jobiensis – ön Yapen

Vissa behandlar den som underart till större busksmyg (Sericornis nouhuysi), bland andra IUCN.

Status 
Tidigare behandlades den som livskraftig, men sedan 2016 behandlar internationella naturvårdsunionen IUCN den som underart till större busksmyg (Sericornis nouhuysi), varför den inte längre placeras i en egen hotkategori.

Noter

Externa länkar 

Taggnäbbar
Fåglar i australiska regionen